Фирас, Тирас () — согласно еврейской Библии седьмой (согласно Септуагинте — восьмой) и самый младший сын Иафета, внук Ноя ().

По информации Иосифа Флавия, был родоначальником фракийцев — общее название группы индоевропейских племен, населявших в древности северо-восток Балканского полуострова и северо-запад Малой Азии.

Данные о Фирасе сообщают армянские источники. Так, Ованес Драсханакертци ставят Фираса на место Гомера (первого сына Иафета), утверждая что именно от него пошли рода Рифата, Аскеназа и Фогармы. Мовсес Хоренаци помещает Фираса в генеалогической цепочке между Гомером и Фогармой.

Айзек Азимов отождествлял Фирас с этрусками, которых греки называли «тирсеной»

Греки Тирасом называли Днестр, отсюда Тирасполь на Днестре.

Книга Праведного называет имена сыновей Фираса: Бениб, Гера, Лупирион и Гилак.

В иврите именем Фираса ( Тирас) называют кукурузу. У этого растения, завезённого в Европу лишь после открытия Америки, не имелось названия в библейских источниках, а вследствие представления о распространении кукурузы в Европе через Турцию европейские евреи называли её «турецкая пшеница». Ввиду ассоциации библейских персонажей Фираса и Фогармы ( Тогарма или Тогар) с территорией Турции в источниках на иврите ещё с начала 19-го века кукурузу именовали «пшеница Тираса» или «пшеница Тогармы» ( хиттей тирас или хиттей тогарма). Со временем слово «пшеница» в обиходе отпало, оставив названием кукурузы слово «тирас».

Примечания

Ссылки 
 
 Мовсес Хоренаци. История Армении.

Персонажи Книги Бытия
Яфетиды